Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Michael Chang 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jim Courier (campione)
 Michael Stich (secondo turno)
 Michael Chang (finale)
 Brad Gilbert (semifinali)

 Paul Haarhuis (primo turno)
 Jan Siemerink (quarti di finale)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Anders Järryd (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1992
ATP Tour 1992